Gadon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gadon, Blora, by, 
 Gadon, Tuban, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar